Бугримовка () — деревня, входящая в Пересвятский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География 
Деревня расположена в 9 километрах к западу от центра Речицы, в 66 км от Гомеля и в 4 км от железнодорожной станции Демехи.

В 300 метрах на восток расположен мелиоративный канал.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Василевичи — Речица.

В деревне 14 жилых домов (2004 год). Планировка бессистемная, застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века, как селение в Ровенскослободской волости Речицкого уезда Минской губернии. Деревня основана крестьянами на купленных ими землях. В 1897 году в деревне производился кирпич.

В 1930 году организован колхоз, работали 2 ветряных мельницы, кузница.

Во время Великой Отечественной войны 5 жителей деревни погибли на фронте.

Бугримовка входит в состав совхоза «10 лет Октября» с центром в деревне Пересвятое.

Население 
 1897 год — 3 двора, 39 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 6 дворов, 51 житель.
 1959 год — 96 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 14 дворов, 18 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района